<noinclude>
Матвії́шина — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Матвіїшин. Жіноча форма також може бути Матвіїшин.

Відомі носії 
 Матвіїшина Любов Вікторівна ( 1940) — українська актриса. Народна артистка України (1999).
 Матвіїшина Жанна Миколаївна ( 1938) — українська вчена, доктор географічних наук, професор, завідувачка відділу палеогеографії Інституту географії Національної академії наук України.

Див. також 
 Матвіїшин Галина-Жанна Ярославівна ( 1963) — мистецтвознавець, культуролог.